

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Szczepankowo – część miasta Poznań
 Szczepankowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Dąbrowa 
 Szczepankowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Szczepankowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Lubawa 
 Szczepankowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Grunwald 
 Szczepankowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty 
 Szczepankowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Ostroróg

Pozostałe 
 Szczepankowo – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku oraz w latach 1973–1976
 Szczepankowo – nieczynny przystanek kolejowy w Szczepankowie, w województwie wielkopolskim, w Polsce

Zobacz też 
 Nowe Szczepankowo
 Stare Szczepankowo